Sant’Elena heißen folgende geographischen Objekte:
 Sant’Elena (Padua), Gemeinde in der Provinz Padua, Italien
 Sant’Elena (Insel), Insel in der Lagune von Venedig
 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Helenakirche

Sant’Elena steht für:
 Sant’Elena al Calvario, Libretto zu einer azione sacra

Siehe auch:
 Santa Elena
 Sainte-Hélène
 St. Helena, ein Überblick
 St. Helens (engl.)